Zembla est un petit format édités par les éditions Lug de  à  pour y publier la série éponyme ainsi que d'autres séries moins populaires (Fury, Guillaume Tell, Gun Gallon, etc.). Certaines des histoires qui y étaient publiées ont été reprises à partir de juin 1964 dans le trimestriel Spécial Zembla, disparu lui en 2003.

Documentation
 .

Revue de petit format
Titre de presse créé en 1963
Titre de presse disparu en 1994